Schaltwerk steht für

 Schaltwerk, allgemein ein Gerät in Maschinen zur Durchführung von Schaltvorgängen (mechanisch, logisch, elektrisch)
 Schaltwerk (Technische Informatik), eine Grundstruktur von logischen Schaltungen in der technischen Informatik und Digitaltechnik 
 Schaltwerk (Fahrrad), ein Teil der Gangschaltung bei Fahrrädern
 Lastverteilerwerk, eine wie ein Umspannwerk ausgeführte Schaltanlage, in der nur Schalthandlungen stattfinden
 Stufenschalter für Leistungstransformatoren, eine Anlage zur Leistungsanpassung von Transformatoren
 Fahrschalter, Vorrichtung zur Änderung der Motorspannung in Elektrolokomotiven